

Muziek 
Island (David Arkenstone), een muziekalbum uit 1989 van David Arkenstone samen met Andrew White
Island (Living with Lions), een muziekalbum uit 2018 van Living with Lions
Island (single), een single van Eddy Raven
Island Records, een platenlabel
Island (band), de band die Cyprus vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival van 1981
Het Islandproject, een superproject van de Vlaamse folkscene met liederen en vertellingen over de Westvlaamse IJslandvaarders, op lp gezet in 1983-1984, onder leiding van Dree Peremans

Film en tv 
The Island (1979), een Argentijnse film uit 1979
The Island (1980), een film uit 1980
The Island (1998), alias Norma Jean, Jack and Me
The Island (2005), een sciencefictionfilm
The Island (2006), een religieuze film van Pavel Lungin
The Island (tv-serie 2016), gebaseerd op de Britse en Amerikaanse series van The Island UK/US uit 2014/2015
De Amerikaanse titel van de Japanse film The Naked Island (Hadaka no shima)
The Island (televisieprogramma), een Nederlands survivalprogramma

Literatuur en toneel 
 Island (roman uit 1962), een roman van Aldous Huxley
 The Island (toneelstuk), een toneelstuk uit 1973
 Island (roman uit 1976), een roman van Marta Randall
 Island (roman uit 2001),  een roman van Gordon Korman
 The Island (roman uit 2005), een roman van Victoria Hislop, het eiland van de titel is Spinalonga, een leprakolonie voor de kust van Kreta
 Island (boek), een verzameling korte verhalen van Alistair MacLeod

Anders 
Island (Frankrijk), een Franse gemeente
Island (Kentucky)

Zie ook 
 Islands (doorverwijspagina)
 Ísland, de inheemse naam van IJsland